Jacques Bonsergent (ingenieur)
 Jacques Bonsergent (metrostation)